Sunburst steht für:

 Sunburst (Kirsche), eine Süßkirschensorte
 Sunburst (Lackierung), eine Lackierungsart im Instrumentenbau

Sunburst ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunburst (Montana)
 Sunburst (North Carolina)
 Sunburst (Wyoming)

Siehe auch:
 Sunburst Award, kanadischer Literaturpreis